Сейтжан Полимбетов (; 25 мая 1913, Сырдарьинская область, Российская империя — 22 января 1982) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Гурьевского обкома Компартии Казахстана (1950—1957).

Биография 
Член ВКП(б) с 1939 г.

В 1939 г. окончил Казахский горно-металлургический институт.

 1931—1941 гг. — секретарь районного колхозсоюза, заведующий отделом Келесского районного колхозсоюза, заместитель начальника районного земельного отдела (Казакская АССР), секретарь Бюро КП(б) Казахстана Казахского горно-металлургического института,
 1941—1942 гг. — инструктор ЦК КП(б) Казахстана,
 1942—1943 гг. — заведующий отделом Карагандинского областного комитета КП(б) Казахстана,
 1943—1947 гг. — первый секретарь Джезказганского районного комитета КП(б) Казахстана (Карагандинская область),
 1947—1948 гг. — заведующий отделом металлургии и машиностроения ЦК КП(б) Казахстана,
 1947—1948 гг. — заместитель секретаря ЦК КП(б) Казахстана,
 1948—1950 гг. — заведующий отделом тяжёлой промышленности ЦК КП(б) Казахстана,
 1950—1957 гг. — первый секретарь Гурьевского областного комитета КП(б) — КП Казахстана,
 февраль-июнь 1957 г. — министр местной и топливной промышленности Казахской ССР,
 1957—1959 гг. — председатель СНХ Алма-Атинского экономического административного района,
 1959—1961 гг. — председатель Государственного комитета СМ Казахской ССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору,
 1961—1968 гг. — председатель Казахского республиканского Совета профсоюзов,
 1968—1975 гг. — заведующий отделом тяжёлой промышленности Управления делами СМ Казахской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

С 1975 г. на пенсии.

Награды и звания 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Источники 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Первые секретари Гурьевского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Делегаты XXIII съезда КПСС
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева